Mycowinteria är ett släkte av lavar som beskrevs av Martha Allen Sherwood. Mycowinteria ingår i familjen Protothelenellaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Sporsäcksvampar
Mycowinteria